О̀лимп (, Олимпос) е най-високата планина в Гърция (връх Митикас, 2917 m) и втора на Балканския полуостров, издигаща се в централната част на страната, западно от Солунския залив на Егейско море. Простира се от северозапад на югоизток на протежение от 42 km. На север достига до южната част на Солунската равнина, а на юг – до северната част на Тесалийската равнина. На запад чрез висока 1018 m седловина се свързва с планината Титарос, а на северозапад долината на река Мавронери я отделя от планината Пиерия. На югоизток долното течение на река Пеней я отделя от планината Оса, а на югозапад горното течение на същата река – от планината Хасия. Изградена е предимно от мраморизирани варовици и кристалинни шисти. Склоновете ѝ са стръмни, набраздени с дълбоки ждрела и каньони, а върховете ѝ са скалисти. Склоновете ѝ са обрасли с вечнозелин храсти, широколистни и борови гори. Като цяло, планината е забележителна със своята богата флора и има няколко ендемични вида. Днес Олимп е национален парк.

В древногръцката митология Олимп е домът на Олимпийските богове, основните богове в гръцкия пантеон.

Външни препратки 
 Галерия със снимки на Олимп

Бележки